Le Lac des cygnes, un ballet en quatre actes sur une musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski () et un livret de Vladimir Begitchev inspiré d'une légende allemande ;
 Le Lac des cygnes, les captations des représentations du ballet ;
 Le Lac des cygnes, un film d'animation japonais de 1981 réalisé par Kimio Yabuki ;
 Le Lac des cygnes, un ballet de danse contemporaine d'Angelin Preljocaj créé en 2020 ;
 Le Lac des cygnes, un épisode de la première saison de la série télévisée américaine .

Voir aussi 
 Barbie et le Lac des cygnes, un film d'animation américano-canadien de 2003 réalisé par Owen Hurley
 Mont du Lac des Cygnes, une montagne canadienne du massif du Lac Jacques-Cartier dans la chaîne des Laurentides